De Vinckenhof MAVO is een voormalig onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Venlo.

Voorgeschiedenis 
De school is - als een van de uiteindelijk 10 scholen - gesticht in 1917 door de Zusters van de Liefde, die al vanaf 1856 actief waren in het Venlose onderwijs. In de tussenliggende periode - dus van 1856 tot 1917 - woonden de zusters in een kloostercomplex aan de Grote Kerkstraat, met aanvankelijk in de noordvleugel een meisjesschool gevestigd. Tevens lag naast het klooster een weeshuis. Een jaar na hun komst naar Venlo vanuit Tilburg vestigden zij de school in het eveneens overgenomen hotel dat zich in dezelfde straatwand bevond.

Rond 1900 was dit hele complex te klein geworden voor alle activiteiten, en werd er nieuwbouw gepleegd aan diezelfde straat. In 1917 heette de school nog geen ULO of MULO, maar was het het zevende, achtste en negende leerjaar van de lagere school.

In 1936 was de school te krap geworden, en moesten de zusters uitwijken naar een pand aan de Valuasstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de jaren daarna was de school tevens verspreid over enkele andere panden in de Venlose binnenstad, maar uiteindelijk keerde de hele school weer terug naar de Valuasstraat. Het gehele complex aan de Grote Kerkstraat was tijdens een bombardementen in november 1944 volledig verwoest.

Nieuw onderkomen 
Pas in 1960 werd de MAVO definitief verhuisd naar nieuwbouw buiten de binnenstad aan de Laaghuissingel. De zusters bleven al die tijd nog lesgeven. De eerste lekendirecteur, A. Van Eekelen, werd in 1971 aangesteld. In 1972 volgde de eerste jongen op de voorheen exclusieve meisjesschool. Op 1 januari 1980 nam de laatste zuster afscheid van de school, en daarmee namen de zusters officieel afstand van de school. De school werd overgedragen aan de Vereniging voor Middelbaar Onderwijs in Limburg.

Verwijzing naar oude kasteelboerderij 
De naam van de school verwijst naar een verdwenen kasteelboerderij met binnenplaats op dezelfde plek. Eigenaar van dit goed was een vooraanstaande Venlose familie met de naam Vinck, die dan ook de naamgever van het goed en dus ook de latere MAVO was. De school lag overigens in een in 1964 aangelegde wijk genaamd Vinckenbosje.

Sluiting en herontwikkeling 
Door een sterke leerlingenafname na de jaren 70 moest de school uiteindelijk in de jaren rond 1990 definitief sluiten. Rond de eeuwwisseling werd de school en de directe omgeving herontwikkeld met het Plan Rijnbeek. Thans staan er enkele appartementencomplexen voor 50-plussers.

Zie ook 
 Klooster Onze Lieve Vrouwe van Loreto
 Grote Kerkstraat (Venlo)
 Rijnbeek (Venlo)
 Drukkerij Wolters-Van Wylick
 Vinckenbosje

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo